Franciaország
Préchac, település Gers megyében
Préchac, település Gironde megyében
Préchac, település Hautes-Pyrénées megyében